Баркино — название населённых пунктов в России:

 Баркино — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Баркино (фин.) — исчезнувший населённый пункт в Мурманской области.
 Баркино — деревня в Богородском районе Нижегородской области.
 Баркино — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
Баркино — древнее название Барселоны.